Жеро́німу Кардо́зу (;  — ) — португальський викладач, латиніст. Один із перших португальських лексикографів Доби великих герографічних відкриттів. Автор численних португальських словників. Народився у Ламегу, Португалія. Випускник Саламанкського університету. Викладав граматику у Лісабоні (з 1530).

Праці

Словники 
 Dictionarium iuventuti studiosae admodum frugiferum, Coimbra, 1551.
 Dictionarium iuventuti studiosae admodum frugiferum. Nunc diligentiori emendatione impressum, Coimbra, 1562.
 Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem, Lisboa, 1562-1563.
 Dictionarium latino-lusitanicum et vice versa lusitanico-latinum, cum adagiorum ferè omnium iuxta seriem alphabeticam perutili expositione. 
 Nove omnia per Hieronymum Cardosum Lusitanum congesta. Recognita vere omnia per Sebastianum Stokhamerum [Sebastian Stockhammer] Germanum, Coimbra, 1569-1570, 1588, 1592, 1601, 1613, 1619, 1630, 1643, 1677, 1694, 1695 (latim-português 1562; 4000 Adagia de Erasmo de Roterdão).

Інші праці 
 Oração de sapiência proferida em louvor de todas as disciplinas, Coimbra, 1550, 1963, 1965
 Obra literária I. Prosa latina. II. Poesia latina, Telmo Corujo dos Reis, 2.º volume, Coimbra 2009

Примітки

Бібліографія 
 Nascimento, Aires A. CARDOSO, Jerónimo, 1508-1569 
 Almeida, Justino Mendes de. Jerónimo Cardoso. O maior pedagogo português da língua latina no século XVI // Figuras ilustres do Norte de Portugal. Porto: Ciclo de conferências, 1983.
 Bierbach, Mechtild. Wörterbücher des Jerónimo Cardoso (ca. 1500-1569) als Zeugnisse humanistischer Lexikographie // Untersuchungen zur portugiesischen Sprache, hrsg. von Annette Endruschat und Eberhard Gärtner, Frankfurt am Main 1996
 Benarroch, Myriam. Des premiers dictionnaires (Jerónimo Cardoso) aux textes. L'apport lexical des arabismes dans la langue portugaise du XVIe siècle. Paris, 2001.
 Colon, Germà. Los Adagia de Erasmo en español (Lorenzo Palmireno, 1560) y en portugues (Jeronimo Cardoso, 1570) // Revista de filología española 84, 2004, S. 5–27.
 Ettinger, Stefan. Die zweisprachige Lexikografie mit Portugiesisch, in: Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Dritter Teilband, hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand und Ladislav Zgusta, Berlin. New York 1991, S. 3020–3030.
 Verdelho, Telmo. Paul Teyssier et la récupération de la mémoire lexicographique portugaise. L’étude de l’œuvre de Jerónimo Cardoso // Lisbonne, atelier du lusitanisme français. Actes du colloque organisé par le CREPAL (Centre de recherche sur les pays lusophones), Université Paris 3-Sorbonne nouvelle, 23-24 janvier, 2004, hrsg. von Jacqueline Penjon und Pierre Rivas, Paris 2005, S. 107–112.
 Woll, Dieter. Portugiesische Lexikografie // Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. Zweiter Teilband, hrsg. von Franz Josef Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst Wiegand und Ladislav Zgusta, Berlin. New York 1990, S. 1723–1735.

Посилання 

 Праці // Державна бібліотека Португалії.

Португальські латиністи
Португальські лексикографи